

Nom de famille 

 Barry Edward O'Meara (1786-1836), médecin de Napoléon à l'Île Sainte-Hélène ;
 Brian O'Meara (né en 1976), joueur de rugby à XV ;
 Camille O'Meara (1828-1907), pianiste française, disciple de Chopin ;
 Carroll Timothy O'Meara (1943-2007), monteur américain ;
 Dan O'Meara (né en 1948), universitaire canado-sud-africain ;
 Eleanor O'Meara (morte en 2000), patineuse artistique canadienne ;
 Guillaume O'Meara (1764-1828), général de brigade français ;
 Jo O'Meara (née en 1979) chanteuse et actrice britannique ;
 Kathleen O'Meara (1839-1888), écrivaine irlandaise ;
 Mark O'Meara (né en 1957) golfeur américain ;
 O. Timothy O'Meara (1928-2018), mathématicien américain.
 Thomas O'Meara (1750-1819), général de brigade français ;

Autres 
 (3637) O'Meara est un astéroïde

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais